«То́ска» ()  —  цветной художественный кинофильм-опера режиссёра Кармине Галлоне, поставленный в 1956 году с Франко Корелли в главной партии, экранизация одноимённой оперы Джакомо Пуччини.

Сюжет 
Кинофильм-опера является экранизацией оперы «Тоска» Джакомо Пуччини,  написанной по сюжету одноимённой драмы французского писателя Викторьена Сарду. Изложение сюжета см. в статье «Тоска».

В ролях

Музыканты  
 Хор и оркестр Римского оперного театра.
 Дирижёр — .

Съёмочная группа  
 Продюсеры: Кармине Галлоне, Манлио Морелли, Джулио Фиачи, Гвидо Лузатто
 Режиссёр: Кармине Галлоне
 Сценаристы: Луиджи Иллика и Джузеппе Джакоза по пьесе-драме Викторьена Сарду
 Композитор: Джакомо Пуччини
 Оператор: Джузеппе Ротунно
 Художник по костюмам: Мария Де Маттеи
 Монтажёр: Никколо Ладзари

См. также  
 Тоска (фильм-опера, 1976) 
 Флория Тоска (фильм-опера, 1981)
 Тоска (фильм-опера, 2001)

Ссылки 
  
 Фильм-опера «Тоска» (1956) на CITWF

Экранизации опер Джакомо Пуччини
Фильмы-оперы по литературным произведениям
Фильмы-оперы Италии
Фильмы Кармине Галлоне